Papadag (opvoeding), dag waarop mannen de zorg voor hun kind(eren) op zich nemen
 Papadag (televisieserie), Nederlandse dramaserie over zes bevriende vaders